— стадион в Бункё, Токио.

Максимальная общая вместимость стадиона составляет 57 000 человек в зависимости от конфигурации, при этом вместимость всех сидячих мест составляет 42 000 человек.

Прозвище «Токио Доум» — «Большое яйцо». Уникальное сооружение имеет перекрытие-оболочку, поддерживаемое избыточным давлением воздуха внутри здания. Строительство стадиона было начато 16 мая 1985, а закончено 18 марта 1988. Он был разработан компаниями Nikken Sekkei и Takenaka Corporation.

Проходят матчи по бейсболу, баскетболу и американскому футболу, шоу по реслингу (в том числе шоу 4 января в «Токио Доум») и другим видам борьбы, а также музыкальные концерты. Домашняя команда — , член профессиональной японской бейсбольной лиги (NPB). Там также находится японский Зал славы бейсбола, в котором отражена история бейсбола в Японии. Он стал первой японской площадкой с посещаемостью более 50 000 зрителей.

Галерея

Ближайшая станция 
 Суйдобаси — JR East Линия Тюо-Собу, Toei Линия Мита (I-11).
 Касуга — Toei Линия Оэдо (E-07) и линия Мита (I-12).
 Коракуэн — Tokyo Metro Линия Маруноути (M-22) и Линия Намбоку (N-11).

См. также 

 Перекрытие-оболочка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Стадионы Токио
Бейсбольные стадионы
Крытые стадионы
Несущие сетчатые оболочки
Здания и сооружения Токио